Эдом (Едом) — Исав, старший брат Иакова
 Эдом (царство) или Идумея — древнее государство в Передней Азии
 Эдом (дивизия) — территориальная дивизия в составе Южного военного округа Армии обороны Израиля